Cashmere pode se referir a:
 Cashmere (Washington)
 Cashmere Mafia

ou ainda:

 Casimira ou lã de caxemira

Desambiguação